W Polsce
 Krępiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew 
 Krępiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Krępiec (dawn. Krępiec-Kolonia) – część miasta Świdnika
 Krępiec – dawna nazwa Krępca-Leśniczówki, części wsi Molendy, (ówcześnie leśniczówki) w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko
 Krępiec – dawna nazwa Krępca-Gajówki, części wsi Molendy, (ówcześnie gajówki) w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko
 Krępiec – gromada w powiecie lubelskim
 Krępiec – wzniesienie w paśmie Wzgórz Włodzickich, w Sudetach Środkowych
 Krępiec – strumień w Puszczy Kozienickiej
 Rezerwat przyrody Krępiec – rezerwat przyrody we wschodniej części Puszczy Kozienickiej